Агата од Лорене била је супруга Реноа III Бургундског. Била је кћерка лоренског војводе Симона I и Аделаида од Левена.

Породично стабло 

Умрли 1147.
Династија Лорена